His Chorus Girl Wife – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
His Chorus Girl Wife – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
His Chorus Girl Wife – cortometraggio del 1914 diretto da Ashley Miller